Old Surehand, kitalált személy, Karl May indiánregényeinek hőse
Old Surehand, Karl May regényéből készült film
Old Surehand, Karl May egyik indiánregénye